Heuhof bezeichnet Ortschaften:

 Heuhof (Auhausen), Ortsteil der Gemeinde Auhausen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Heuhof (Bühlertann), Weiler der Gemeinde Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Heuhof (Heidenheim an der Brenz), Ortsteil der Stadt Heidenheim an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg 
 Heuhof (Sontheim an der Brenz), Ortsteil der Gemeinde Sontheim an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg